Oh, What a Knight! – cortometraggio del 1910 prodotto dalla Thanhouser
 Oh, What a Knight! – film del 1937 diretto da Charley Chase